Ейса Баттерфілд (* 1997) — англійський актор, відомий за ролями у фільмах «Хлопчик у смугастій піжамі», «Моя жахлива няня 2», «Дім дивних дітей Міс Сапсан».
 Ейса Гонсалес (* 1990) — мексиканська акторка та співачка.
 Ейса Грей (1810—1888) — один з найвідоміших американських ботаніків XIX століття, флорист.

 Медіна Ейса (* 2005) — ефіопська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на середні та довгі дистанції.
 Халід Ейса (* 1989) — еміратський футболіст, воротар клубу «Аль-Айн» і національної збірної ОАЕ.

Див. також 
 Аса